Het seizoen 1926/27 van de Beker van België in het voetbal startte met de 1e ronde op 3 oktober 1926 en eindigde met de finale op 22 mei 1927. RCS Brugeois won de beker door in de finale Tubantia FAC te verslaan.

Deelnemers 
Het was van het seizoen 1913/14 geleden dat er een Beker van België georganiseerd werd. Enkele eerste- en tweedeklassers verkozen echter om niet deel te nemen. Naast de clubs uit de nationale reeksen, konden ook clubs uit Provinciale Afdelingen meedoen. In totaal waren er 63 deelnemers:
 Eere Afdeling (huidige Eerste Klasse): 9 van in totaal 14 clubs namen deel. Toenmalige eersteklassers Antwerp FC, Berchem Sport, ARA La Gantoise, Racing Mechelen en KV Mechelen namen niet deel.
 Eerste Afdeling (huidige Tweede Klasse): 11 van in totaal 14 clubs namen deel. Toenmalige tweedeklassers FC Turnhout, TSV Lyra en Sint-Ignatius SC Antwerpen namen niet deel.
 Bevordering (huidige Derde Klasse): 19 van in totaal 42 clubs namen deel.
 Provinciale reeksen: 22 deelnemers

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Wedstrijden
Na de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelt. Een (II) betekent dat de club in Eerste Afdeling (tweede niveau) aantreedt. Een (III) betekent dat de club in de bevorderingsreeksen (derde niveau) uitkomt. Een (P) betekent dat de club in een Gewestelijke (=niet-nationale) afdeling speelt. Bij de clubs uit de Ere-afdeling (hoogste niveau) wordt het cijfer weggelaten.

1ste ronde

 Replay 1e ronde

2de ronde

1/8ste finales

Kwartfinales

Halve finales
De halve finales werden afgewerkt in mei 1927, op neutraal terrein.

Finale
RCS Brugeois won voor de eerste maal in zijn bestaan de Beker van België door Tubantia FAC te verslaan met 2-1. Volgens de kenners van die tijd, zou de finale niet meer worden dan een gezondheidswandeling in het (Duden)park voor Cercle dat net landskampioen was geworden in de competitie. Hier was echter op het veld niets van te merken. De Antwerpenaren verkochten hun huid duur en mocht Lambert geen strafschop gemist hebben, zou de derdeklasser verlengingen afgedwongen hebben. Wegens de weinig aantrekkelijke affiche en de slechte weersomstandigheden, waren er naar schatting slechts 1.500 toeschouwers komen opdagen in het Dudenpark. Tubantia FAC was de eerste club uit een lagere afdeling die de finale van de Beker van België wist te bereiken.

Opstelling RCS Brugeois : Dhondt - Baes - Renson - Brilleman - Martens - E. Vanhoorickx - Ruysschaert - Van Poucke - Proot - Vanderbauwhede - Vernimmen
Opstelling Tubantia FAC : Martens - Docx - Dumont - Peeters - Mees - Engelen - Lambert - Cohen - Vervloedt - Joris - Van Hoof

Beker van België naar seizoen
Voetbal in 1927